Уикипедия на френски език е раздел на френски език в Уикипедия. Започва работа на 23 март 2001 година. Към април 2007 г. Френската Уикипедия има над 470 000 статии, което я прави трета по брой статии след Английската и Немската уикипедии. Една от сферите в които Уикипедия на френски език е по-развита от останилите уикипедии е в областта на френските градове и населени места.

Брой статии

Посещаемост 

Уикипедия
Френски език